Meerdere steden kennen een Citytunnel, een spoorverbinding onder het centrum van de stad.
In Duitsland:
Citytunnel Frankfurt
Citytunnel Hamburg
City-Tunnel Leipzig
Citytunnel München
Citytunnel   Offenbach (Main)
Citytunnel Stuttgart

In Zweden (Citytunneln):
Citytunnel Stockholm
Citytunnel Malmö

In Zwitserland:
Citytunnel Zürich

Citytunnel